Révész Sámuel (1852–1928) magyar államvasúti főmérnök
 Révész Sámuel (1877–1928) építész